U9 (Berlijn), metrolijn.
U 9 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 9 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U-9 (onderzeeboot, 1967), Duitse onderzeeboot in 1993 uit dienst gesteld en nu een museumschip. 
 U9, een aanduiding op het kentekenbewijs voor een bepaald type driewegkatalysator
 U9, de IATA aanduiding voor Tatarstan Airlines